Easter (engl. „Ostern“) steht für:
 Easter (Album), ein Album der Patti Smith Group

Easter ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Easter Smith (* 1952), britische Autorin
 Campell Easter Waters (1872–?), US-amerikanischer Chemiker
 Jamal Easter (* 1987), walisischer Fußballspieler
 Jermaine Easter (* 1982), walisischer Fußballspieler
 John Easter (1945–2016), englischer Squashspieler
 Kenneth William Easter (* 1937), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Luke Easter (Baseballspieler) (1915–1979), US-amerikanischer Baseballspieler
 Luke Easter (Sänger), US-amerikanischer Sänger der Band Tourniquet
 Mitch Easter, US-amerikanischer Sänger, Komponist und Produzent
 Nick Easter (* 1978), britischer Rugbyspieler (England)
 Paul Easter (* 1963), britischer Schwimmer
 Robert Easter junior (* 1991), US-amerikanischer Boxer im Leichtgewicht, IBF-Weltmeister

Siehe auch:
 Eastar